Князь Серге́й Миха́йлович Волко́нский (, Шлосс-Фалль, Эстляндская губерния — 25 октября 1937, , Виргиния, США) — русский театральный деятель, режиссёр, критик, мемуарист, литератор; камергер, статский советник.

Родился в родовом имении Бенкендорфов-Волконских Фалль () под Ревелем (ныне посёлок Кейла-Йоа в Кейлаской волости Харюского уезда Эстонии).

Предки 
Князь Сергей Михайлович Волконский происходил из древнего рода князей Волконских, берущего начало от святого князя Михаила Черниговского, убитого в Золотой Орде в 1246 году.

Среди Волконских было много выдающихся государственных деятелей; один из них, светлейший князь Пётр Михайлович Волконский — прадед Сергея Михайловича по линии матери.

Другой прадед Сергея Михайловича по материнской линии, граф Александр Христофорович Бенкендорф, был начальником III Отделения «Собственной ЕИВ канцелярии» — шефом жандармов, особо доверенным лицом императора Николая I.

Дед Волконского по материнской линии, Григорий Петрович — гофмейстер, действительный статский советник. Музыкант, обладал великолепным басом. Принадлежал к кружку братьев Вьельгорских и кн. Одоевского — в сущности, первого музыкального общества России.

Декабрист Сергей Григорьевич — дед Сергея Михайловича по линии отца, ставший генералом в двадцатичетырёхлетнем возрасте. После восстания 14 декабря 1825 был приговорён по первому разряду к каторжным работам.

Князь Григорий Семёнович Волконский, прадед Сергея Михайловича по линии отца, воевал под начальством Суворова, Румянцева, Репнина, был генерал-губернатором Оренбургского края, за управление которым получил Андреевскую ленту. Имел Георгиевский крест 2 степени. Суворов называл его «неутомимый Волконский». Был страстным любителем старинной итальянской музыки.

Также является дальним потомком Михаила Ломоносова.

Семья 
Отец Сергея Михайловича, Михаил Сергеевич Волконский, обладал прекрасным тенором и очень много — для любителя — занимался пением. Сын декабриста Сергея Григорьевича Волконского, он родился в 1832 году в Петровском заводе в Сибири. В Санкт-Петербург приехал только в 1855 году и в 1876 году был уже тайным советником, впоследствии — товарищ министра Народного просвещения, член Государственного совета.

Мать, Елизавета Григорьевна, урождённая княжна Волконская, — дочь Григория Петровича Волконского (племянника декабриста Сергея Григорьевича), и Марии Александровны Волконской, урождённой графини Бенкендорф. Княгиня Елизавета Григорьевна Волконская во многом определила круг интересов сына Сергея, и, несомненно, повлияла на его вероисповедание (сама она перешла в католичество в царствование Александра III). Среди её друзей был философ, богослов и поэт Владимир Соловьёв. Она автор книг «О Церкви» (Берлин, 1887), «Церковное предание и русская богословская литература» (Фрайбург, 1898), «Род князей Волконских» (СПб., 1900).

Братья Сергея Волконского, каждый по-своему, также оставили яркий след в истории России. Один из них, Пётр Михайлович, был предводителем дворянства, в эмиграции принял католичество. Другой, Александр Михайлович, в конце жизни принял сан католического священника — автор книги «Католицизм и священное предание Востока». Третий, Владимир Михайлович, был вице-председателем Государственной думы, впоследствии — товарищ министра внутренних дел; «пережил» на этом посту четырёх министров, причем Николай II говорил каждому новому министру: «Берегите Волконского».

Карьера 
Имея возможность по праву рождения, воспитания, традиций занять любой высокий пост в официальной среде тогдашней России, но не имея склонности к какой-либо карьере, выбрал себе иное предназначение. Все его посты — уездный предводитель дворянства и директор Императорских театров. Единственная награда — орден Льва и Солнца второй степени, высочайше пожалованный по случаю визита персидского Шаха. Тем многообразнее его деятельность вне официальных сфер.

Посвятил себя работе в области культуры в самом широком смысле этого слова. Лектор, педагог, беллетрист, критик, режиссёр, автор мемуаров, статей, книг, посвященных философии, религии, истории, вопросам актёрской техники. Единственный представитель России на Конгрессе Религий в Чикаго. Первый русский, совершивший грандиозное лекционное турне (история и литература России) по Соединенным Штатам. Самый известный пропагандист и популяризатор метода Жак-Далькроза в России, основатель Курсов ритмической гимнастики в Петербурге, издатель и редактор первого журнала ритмики. В эмиграции — постоянный сотрудник газеты «Последние новости», театральный критик, член многочисленных обществ, профессор Русской Консерватории в Париже, впоследствии — её директор, педагог многих школ балета и танца.

Гимназия. Эрнесто Росси. Увлечение театром. Интерес к актёрской технике 
Волконский получил разностороннее домашнее образование, затем в 1872 году поступил в IV Ларинскую гимназию (Васильевский остров, Санкт-Петербург). К гимназическим годам относится первое знакомство с театром. В 1877 году познакомился с Эрнесто Росси во время его гастролей в Санкт-Петербурге, заинтересовался актёрской техникой. Росси, блестящий представитель «школы представления», великолепно владел телом и голосом, его актёрская техника стала для Волконского эталоном на многие годы. Именно на спектаклях Росси Волконский впервые увидел, что «как» на сцене не менее важно, чем «что». Под влиянием Росси Волконский и обратился к вопросам актёрской техники, выразительности жеста и голоса. В 1880 году Волконский окончил гимназию и перед поступлением в Университет совершил несколько поездок по Европе.

Университет. Театр. Земство 
В сентябре 1881 году поступил на Историко-филологический факультет Петербургского университета. Увлечение театром продолжалось. Волконский с братьями и сестрой начали устраивать домашние представления. Затем театральное поветрие охватило весь Петербург. Режиссёром любительской труппы стал актёр Михайловского театра Шарль Андрие, которому, как пишет Волконский, он был обязан первыми знаниями в области актёрской техники. Волконский играл роль Фёдора в любительском великосветском спектакле «Царь Фёдор Иоаннович», состоявшемся в доме Волконских на Гагаринской набережной. Первая постановка пьесы на русской сцене (тогда запрещенная на сцене Императорских театров). В 1891 году исполняет роль папского нунция Миранды в спектакле «Царь Борис», на сцене придворного театра «Эрмитаж», также первая постановка на русской сцене. 2 мая 1892 года Волконский впервые выступает публично, на вечере у Н. В. Дризена с лекцией «Художественное наслаждение и художественное творчество»; выступление на вечере Дризена получило значительный резонанс в художественных кругах Петербурга. Молодому автору удалось на внятном языке, хорошо аргументированным образом изложить традиционно считавшиеся «туманными» положения восприятия и эстетики, различия между понятиями искусства и красоты. В этом же году выходит его первая статья «Art et Beauté», Nouvelle Revue, 1-r Avril, Paris. В эти же годы Волконский начинает активно участвовать в земском движении, работая в своем уездном городе Борисоглебске и имении Павловка.

Первая американская поездка. Всемирная Выставка в Чикаго. Конгресс Религий. Кругосветное путешествие 
В 1893 г. по официальной командировке Министерства Народного Просвещения едет в Чикаго, на открытие Всемирной выставки, где с апреля по сентябрь выступает с докладами на различных конгрессах, проходивших в рамках выставки (в том числе о женском образовании в России). 11—28 сентября — участвует в работе Конгресса Религий. 11 сентября торжественно открылся собственно Конгресс Религий. Волконский сделал несколько докладов по религиозно-философским вопросам, вызвавших огромный интерес. Развернутые отчеты о его выступлениях поместили чикагские газеты Interocean, Herald Tribune, а также московский журнал «Церковный Вестник».

Директор Императорских театров 

22 июля 1899 года Волконский был назначен на пост Директора Императорских театров. Назначение это вызвало довольно большой разброс мнений. Волконский был известен своими театральными взглядами, которые «старой гвардии» представлялись идущими вразрез с установившейся практикой. Прежде всего, это заключалось в резко критическом отношении Волконского к принятому в русском театре примату бессознательного, низкому уровню техники драматических актёров. Зато безоговорочную (в первое время) поддержку Волконский получил от сторонников театральных реформ, в первую очередь — от Михаила Фокина. И не исключено, что, продлись директорство Волконского дольше, многие постановки Фокина, прославившие Дягилевскую антрепризу первых сезонов, увидели бы свет в родных стенах.

На сцене Александринского театра были поставлены такие пьесы, как «Отелло» и «Гамлет» Шекспира, «Снегурочка» Островского и «Эрнани» Гюго. Современники особенно высоко оценили постановку исторической комедии Н. А. Борисова «Бирон», отметив верность костюмов и портретного сходства грима актёров с выводимыми в комедии историческими личностями.

К следующему сезону была подготовлена постановка «Фауста» Гёте. Волконский задумал также постановку «Ипполита» Еврипида, однако она была осуществлена лишь после ухода князя. В оперный репертуар впервые были введены оперы Вагнера — «Тристан и Изольда» и «Валькирия». Из современных опер были поставлены «Богема» Пуччини и «» Сметаны. В эти же два сезона были поставлены «Сарацин» Ц. Кюи и «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. Опера «Евгений Онегин» была возобновлена в совершенно новой обстановке, над которой много работал А. Н. Бенуа.

При Волконском были поставлены балеты, приготовленные его предшественником на посту директора И. А. Всеволожским — «Арлекинада», «Времена года» и «Испытание Дамиса», а также возобновлено два больших балета Мариуса Петипа — «Камарго» и «Царь Кандавл».

Волконский привлек к работе многих участников будущих Русских сезонов. В театр пришли художники «Мира искусства» Ап. М. Васнецов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, В. А. Серов, К. А. Коровин, Е. Е. Лансере. Балетмейстером Большого театра был назначен А. А. Горский. Сергей Дягилев, нашедший в Волконском отклик многим своим идеям, стал чиновником по особым поручениям, ему было передано издание «Ежегодника Императорских театров», с которым он справился блестяще. «Я в нем [Дягилеве] ценил глубокого знатока искусства во всех его проявлениях». Первый номер дягилевского «Ежегодника» (сезон 1899—1900) — «эра в русском книжном деле. Это было начало целого ряда последующих изданий, отметивших собой эпоху русской книги. „Аполлон“, „Старые годы“, „Новое искусство“, книги [Г. К.] Лукомского, монографии Бенуа, издания „Сириуса“ (…) — все это вышло из того источника, который открыл Дягилев своим „Ежегодником“». Волконский начал подтягивать драматическую труппу Императорских театров и столкнулся с сопротивлением актёров. Причиной было его театральное кредо — требование формы, непривычное для русского театра, привыкшего к примату бессознательного, «нутра». Многие страницы «Лавров» посвящены сравнительному описанию театра Европы и театра России, и как же проигрывает последний, его лучшие актёры, малоизвестным, давно забытым актёрам и актрисам театров Парижа, Лондона, Берлина!

В театральной среде исподволь зрело недовольство новым директором. Первый скандал произошёл с Дягилевым. В сезон 1900—1901 гг. Волконский возложил на Дягилева постановку балета Делиба «Сильвия». Дягилев привлек к постановке художников группы «Мир искусства», что возбудило протест обойденных против подобного «неслыханного нововведения». Волконскому пришлось взять своё предложение назад. Обиженный Дягилев, в свою очередь, поставил ультиматум, отказавшись от редактирования «Ежегодника», и был уволен. Волконский вынужден был подать в отставку из-за конфликта с М. Ф. Кшесинской. Предлогом стал отказ последней надеть фижмы, полагавшиеся к костюму для выхода в балете «Камарго». При попытке директора наложить на неё штраф, Кшесинская пожаловалась своим покровителям из царской семьи — в результате Волконский был вынужден отменить штраф и, несмотря на многочисленные предложения из придворных кругов, отказался остаться на своём посту. Его отставка была принята 7 июня 1901 года.

Директорство Волконского, если и не произвело кардинальных перемен в Императорских театрах, то все же наметило некоторые сдвиги (обновление репертуара, приглашение великих гастролеров — Томмазо Сальвини, Фелии Литвин и др., приход молодых художников, реорганизация балетного училища, введение класса мимики). Ему самому дало пусть печальный, но ценный опыт: он окончательно укрепился во мнении, что создание нового театра надобно начинать с создания нового актёра. Поэтому, когда в апреле 1917 года Волконскому вторично было предложено занять пост директора, он решительно отказался.

Жак-Далькроз. Хеллерау. Станиславский 
В 1910 г. Волконский познакомился с методом музыкально-ритмического воспитания (ритмикой) Эмиля Жак-Далькроза, а также с системой выразительных жестов Франсуа Дельсарта. С 1910-х печатается в журналах «Аполлон», «Студия», «Ежегодник Императорских Театров», «Русская художественная летопись», «Русская мысль» и др., выступая со статьями о методах Далькроза и Дельсарта, в поддержку новых течений в искусстве движения. Работами Волконского заинтересовался К. С. Станиславский, что позднее вылилось в краткое сотрудничество Волконского с МХТ.

Курсы ритмической гимнастики. Листки Курсов ритмической гимнастики 

В 1912—1914 годах был директором Курсов ритмической гимнастики в Петербурге и издателем-редактором специализированного журнала «Листки Курсов ритмической гимнастики», где регулярно печатались сообщения о развитии ритмики во всех странах мира, о введении этого предмета в различных театрах, школах, студиях. Волконский был автором и режиссёром-постановщиком спектакля-пантомимы «1914», своего рода «выпускного вечера» Курсов — они закрылись с началом Первой мировой войны (премьера 6 января 1915 в Мариинском театре). Идея спектакля была более чем проста: показ новейшей истории (1 мировой войны) приемом персонифицирования — так, например, «действующими лицами» были страны — Сербия, Россия, Франция и пр. Роль Бельгии исполняла Тамара Карсавина. Андрей Левинсон отмечал, что спектакль явился первым опытом «самодовлеющего применения метода Жака Далькроза к сценическим задачам большого масштаба».

После октября 1917. Москва-Петроград. 1918—1921. Студии, школы, студии 
В начале июня 1914 г. Волконский вернулся в Россию после присутствия на Женевских празднествах. 17 июля — объявление войны. В августе пришлось закрыть Курсы Ритмической Гимнастики, прекратилось и издание «Листков». Волконский переехал в своё имение Павловку Тамбовской губернии, где практически постоянно жил до августа 1918 г. 6 января 1915 г. в Мариинском театре прошёл спектакль «1914», ставший своего рода выпускным вечером Курсов. В феврале 1917 г. некоторое время жил в Ялте. В апреле 1917 г. телеграммой от Головина, управляющего наследием Министерства Двора, был приглашен вновь занять пост директора Императорских Театров, но отказался.

С ноября 1917 г. начал переезжать из города в город Тамбовской губернии, спасаясь от преследования большевистских властей. В апреле 1918 г. состоялось официальное открытие «Выставки Декабристов», был выпущен каталог. «Руками энтузиастов во главе с упрямым князем в народном доме Борисоглебска разместились портреты, документы, вещи, письма — привезенные из Павловки семейные реликвии…». В мае переехал в Тамбов и на протяжении лета читал лекции в народном университете.

В октябре 1918 г. Волконский приехал в Москву, остановился в доме Алексея Стаховича. Читал цикл лекций «Искусство живой речи» на Драматических курсах Малого театра. Анализ деятельности Волконского, кстати, помогает развеять сложившееся убеждение, что он в 20-х занимался в основном ритмикой. Правильнее сказать, что Волконский занимался актёрской техникой в комплексе, куда входили выразительное движение, выразительная речь, мимика, декламация. Примером этого может служить изучение его работы на Драматических Курсах Малого Театра. Курс Волконского «искусство живой речи». Однако весьма любопытна программа курса, составленная, по всей видимости, самим лектором. В ней есть такие пункты: «Дельсарт и его система», «телесная выразительность, закон противупоставления», «точки отправления, закон последовательности». В графе «предмет» Журнала Драматических Курсов проставлено название предмета Волконского — «законы живой речи», затем просто «речь», и, наконец, появляется название «речь-жесты». Волконский преподавал на Курсах с октября 1918 года по октябрь 1919 года. В Журнале от 10 августа 1920 года появляется запись о том, что кафедра «Закон речи в связи с мимическими движениями» свободна. Видимо, именно такой курс на практике и читал Волконский. (Кстати, ритмику на Курсах преподавала вначале В. А. Гринер, затем — Е. В. Чаянова). В ноябре закончил книгу «Законы речи».

Некоторое время Волконский читал лекции в Московском Художественном театре и его студиях, а зимой 1918 года входил в Художественный совет МХТ. Отношения со Станиславским складывались весьма непросто, хотя к этому времени Станиславский и начал склоняться к точке зрения Волконского. Однако адепты системы Станиславского, отстаивающие её чистоту пуще самого основателя, немало мешали распространению любой другой точки зрения на проблему актёрской техники. Волконский упоминает, что везде, где бы ему ни приходилось преподавать или выступать с лекциями, его встречали настороженно и принимали далеко не сразу.

В марте-апреле 1919 г. болел тифом, в связи со слухами о его смерти появились некрологи.

Весной того же года Волконский получил письмо от Е. К. Малиновской с приглашением на работу в Директорию Большого Театра. Среди вопросов, которыми занималась Директория, было обсуждение и выработка программы балетного училища.

В июле открылся Ритмический институт, ректором его стала Н. Г. Александрова, в числе преподавателей — Волконский, В. А. Гринер и др. В начале августа был арестован и двое суток сидел в ЧК в ожидании расстрела.

Помимо Ритмического института, Волконский преподавал во многих других учреждениях, причем хронологически проследить его занятия довольно трудно, так как он преподавал в нескольких местах одновременно (в Воспоминаниях он называет по меньшей мере 25 разнообразных студий), к тому же и само преподавание зачастую оказывалось одним-единственным уроком, на который являлось два-три человека. В Воспоминаниях Волконский о некоторых местах своей работы не упоминает вовсе (например, о Драматических Курсах при Малом Театре), о других пишет вскользь. В ноябре стал членом Директории Государственного Института Музыкальной Драмы (бывшая Филармония, затем ГИТИС, теперь РАТИ). Преподавал в школе при Новом театре.

Много работал Волконский и в системе Пролеткульта, преподавал там в основном выразительную речь, мимику. 5 февраля 1920 г. он выступил с докладом «Мысли о ритме», в рамках Научно-технического подотдела ТЕО (Театрального Отдела) Пролеткульта. 7 марта — лекция Волконского «Выразительный человек» в Государственном Институте декламации, позже переименованном в Государственный Институт Слова. В том же институте Волконский стал читать курс мимики, и ездил от института в командировку в Смоленск, где прочитал шесть лекций о мимике. 9 марта читает лекцию о ритме в Политехническом музее. 15 марта выступал на диспуте о «Габиме» в Камерном театре. 4 апреля подписал Декларацию Центрального Бюро Тонально-Пластической Ассоциации. Её приверженцы, пишет историк, «исповедовали культ тела, движения, массы, модернизируя давние идеи Жак-Далькроза; целью Тонпласо был коллективный синтетический театр, театр ритмизованного слова и пластики». 20 апреля читал лекцию о русском языке в Политехническом музее. В апреле же познакомился с Мариной Цветаевой, и их дружба продлилась до конца его жизни. В 1921 г. начал работу над книгой «Мои воспоминания» («Лавры», «Странствия», часть «Родины»). В феврале закончил книгу «О декабристах. По семейным воспоминаниям».

В сентябре 1921 г. переехал в Петроград, и с сентября по декабрь преподавал мимику в балетном училище. 19 и 24 октября выступил с лекциями «О декабристах» в Доме Литераторов.

Эмиграция. Италия, Австрия 
Зимой 1921 эмигрировал.

Десять лет в Париже. Директор Русской Консерватории. Третья американская поездка. 15—25 октября 1937 
С февраля 1926 года постоянно жил в Париже, и «За десять с небольшим лет парижского периода своей жизни Волконский сделался одной из самых ярких фигур русского Зарубежья» Он печатался в журналах «Звено», «Перезвоны», «Числа». С мая 1926 года начал постоянно публиковать в газете «Последние Новости» рецензии, статьи, обзоры, отрывки из воспоминаний. Обширный театральный опыт Волконского, отличное знание и русского, и европейского театра, большая практика писательской работы, великолепный легкий язык, широкий кругозор дали ему возможность занять ведущее место в среде многочисленных театральных критиков Парижа. В «Последних Новостях» были опубликованы наиболее значительные рецензии и статьи Волконского. Это, прежде всего, театральные рецензии на русские труппы Парижа, как забытые, так и оставшиеся в истории — Зарубежный Камерный театр, Новый Русский театр, Русская опера, труппа Марии Германовой, театр Михаила Чехова. Большой блок занимают рецензии на европейские театры того времени — постановки знаменитого Картеля (Луи Жуве, Шарля Дюллена, Гастона Бати, Жоржа Питоева), театр Антуана, спектакли Александра Моисси. Много внимания уделял Волконский и гастролям советских театров — Большому, где он видел «Жизель» с Мариной Семеновой; театру Вс. Мейерхольда, постановки которого он подверг жесткой аргументированной критике; Камерному театру Таирова, привезшему почти весь репертуар. Уехавший из России в декабре 1921 года, Волконский только в Париже сумел увидеть знаменитую «Принцессу Турандот» в изысканно-ироничной постановке Вахтангова и в блестящих декорациях Игнатия Нивинского. Балетный цикл статей включает в себя, прежде всего, обзоры Дягилевской антрепризы, работ Брониславы Нижинской, Сергея Лифаря, тщательные критические разборы представлений и демонстрации многочисленных студий, модных и известных в то время танцовщиц разнообразных школ и направлений. Статус Волконского подтверждается и его членством в профессиональном союзе La Critique éntrangère en France. С 1929 года избран почётным членом Тургеневского общества, в рамках которого постоянно выступал с лекциями по истории, культуре и литературе. Волконского часто приглашали выступать в другие города. Так, 23 января 1930 года во Фрайбургском Университете состоялась лекция Волконского «Картины русской культуры в прошлом», 18 марта он приглашен в Лион, а затем в Ментону с чтением лекций «Картины жизни и культуры прежней России», затем в Брюссель с лекциями «Художественные воспоминания».

Помимо этих занятий, Волконский продолжал свою педагогическую деятельность, вел уроки ритмики, мимики, декламации, выразительного чтения во многих школах и студиях (Веры Трефиловой, Юлии Кутыриной и др.), на Курсах Вокальных искусств, в Народном университете Парижа. Преподавал мимику в Русской Консерватории, затем стал её профессором, а в 1932 г. — директором. В Париже продолжались старые знакомства — 25 мая 1929 г. на вечере Марины Цветаевой в зале Вано Волконский читал свой рассказ, а в 1932 г. был приглашен в качестве оппонента на её доклад «Искусство при свете совести». Возобновились прерванные по разным причинам отношения с С. П. Дягилевым; с М. Ф. Кшесинской, в студии которой он неоднократно давал уроки и выступал с лекциями о движении и мимике. В 1932 г. стал членом жюри балетных конкурсов "Международные Архивы танца", читал цикл лекций на тему «Выразительный человек. Основы мимики», объявленный Архивами Танца. В 1936 году был приглашен читать лекции в балетную школу Курта Йосса в Лондоне, затем преподавал в балетной труппе Марковой и Долина из театра "Дюк оф Йорк". Там же, в Лондоне, 14 июля была объявлена помолвка Волконского с Мэри Ферн Фрэнч (Mary Walker Fearn), дочерью американского дипломата.

Мэри Фэрн Фрэнч, невеста князя была дочерью покойного Дж. Уолкера Фэрна, посланника США в Румынии, Греции и Сербии. В детстве она долго жила на Балканах. Когда началась Первая мировая война, работала сестрой милосердия во французских и американских госпиталях, причем, выезжая на фронт, оказывала помощь и раненым германским солдатам. В 1916 г. приехала в Сербию с лекциями в пользу Красного Креста. Позже долго жила в Париже. Мэри Фэрн Фрэнч — вдова Сета Бартона Фрэнча и невестка Эльси Фитц Симонс, бывшей Эльси Фрэнч Вандербильт. После свадьбы молодые поехали в Америку, навестить дочь княгини от первого брака. Там, в городке Хот-Спрингс, Волконский умер.

Хот-Спрингс (англ.) — горный курорт на северо-западе штата Виргиния, знаменитый своими термальными источниками. По-видимому, одной из целей поездки Волконского была поправка здоровья. Однако 19 октября он заболел и 25-го умер. Из Хот-Спрингса его тело везли через весь штат в Ричмонд, столицу Виргинии. Там, 27 октября, его отпели в католической церкви Святого Сердца Господня и похоронили в тот же день на кладбище Холливуд.

31 октября в Русской католической церкви на улице Франсуа Жерар была отслужена панихида по князю Волконскому. В церкви, помимо родственников, присутствовал весь русский Париж.

Примечания

Библиография 

 Адольф Аппиа — „Аполлон“, № 6, 1912
 Art et Beaute — Nouvelle Revue, 1-r Avril, Paris, 1892
 Art of The Stage — „The Outlook“, May-June 1913, p. 747
 Архив декабриста С. Г. Волконского — под редакцией и с предисловием кн. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского. Т. 1. До Сибири, ч. 1, Пг. 1918
 Bilder aus der Geschihte und Litteratur Russland», (перевод A. Hippius), E. Perthes, Basel, 1897 — 1 изд., 1904 — 2 изд.
 Быт и Бытие . Из прошлого, настоящего, вечного. — Берлин, «Медный всадник», 1924; М.: Захаров, 2004 (Мои воспоминания в 2 томах, 2 том) — первое полное издание книги в России
 В защиту актёрской техники. — «Аполлон», N 12, 1911
 В защиту русского языка (в соавторстве с братом Александром). — Берлин, 1928
 Васильевский остров (воспоминания) — «Современные записки», № 29, 1926
 Воспитательное значение ритмической гимнастики Жак-Далькроза. — «Листки Курсов Ритмической гимнастики», № 2, 1913
 Выразительное слово: опыт исследования и руководство в области механики, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. — СПб, тип. Сириус. 1913
 Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (По Дельсарту). — СПб, 1913
 Декабристы. — Берлин, «Медный всадник», 1923
 The Decembrists. The first Russian revolutionists — NY, Thought, v. 3, 8, 1928
 Die Dekabristen; einzige berechtige Ubersetzung aus dem Russischen, von R.Freiherr von Campenhausen. Riga: G.Löffler, 1926
 Древний хор на современной сцене. — «Аполлон», № 4, 5, 1913
 Жан д’Удин. Искусство и жест. — СПб, 1912. Перевод с франц. кн. С. М. Волконского.
 Жемье и международный театр. — «Встречи», 1934, № 1, с. 111
 Законы живой речи и правила чтения. — М., 1920
 Законы мимики. — «Записки Передвижного Общедоступного театра» (вып. 30—31—32), М., 1921
 Занавеска (новелла). — «Перезвоны», N 29, 1927, Рига — Париж — Харбин — Нью-Йорк
 Impressions: sketches of American life as observed by a Russian — Chicago, 1893
 К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести. — СПб: «Новый путь», 1903
 Каталог выставки декабристов. — Борисоглебск, 1918
 Конгресс Религий в Чикаго. Впечатления и заметки. — «Вестник Европы», т. 3, СПб, 1895
 Красота и правда на сцене. — «Аполлон», СПб, № 4, 1911
 Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Родина. — Берлин, «Медный всадник», 1923;
 В 2 т. М.: «Искусство», 1992. Т. 1. Лавры. Странствия / Предисл. М. И. Цветаевой. 399 с.
 В 2 т. М.: «Искусство», 1992. Т. 1. Родина / Послесл. Т. И. Бачелис. 382 с.
 М.: Захаров, 2004. К сожалению, именной указатель в этом переиздании выполнен очень неряшливо, с многочисленными ошибками.
 My reminiscences (translated by A.E.Chamot). — London: Hutchinson&Co, 2 volumes, 1924
 О декабристах. По семейным воспоминаниям. — Петроград, «Начала», 1922; «Русская мысль», Прага, 1922; Париж, издательство Я. Поволоцкого и Ко, 1924; М.: Искусство, 1994
 О «музыке в драме» [возражения Таирову]. — «Студия», № 5, 1911
 О русском языке. — «Современные записки», № 15, 1926
 О языке. — «Звено», Париж, 1926, № 198
 Отклики театра. — 1914
 Очерки по русской истории и русской литературе. — СПб, 1 и 2 изд., 1897
 По поводу; из воспоминаний о постановках «Ревизора». — «Звено», Париж, 1927, № 214
 Пантомима. — «Аполлон», N 10, 1911
 Pictures of Russian History and Russian Literature. — Boston, NY, London; Lamson, Wolffe & Co. 1st ed. 1897; Pictures…, (Lowell lectures), 1898
 Пластика и музыка — «Студия», № 5, 1911
 Последний день (роман-хроника). — Берлин, «Медный всадник», 1925
 Празднества в Хеллерау — «Аполлон», № 6, 1912;
 Программа лекций по ритмической гимнастике. — «Театр и искусство», СПб, № 13
 Психологически-воспитательное значение системы. — «Листки Курсов Ритмической гимнастики». — № 1, 1913
 Пушкин или Чехов? — «Числа», 1931, кн. 4
 Разговор.- «Студия», № 1, 1911
 Разговоры. — СПб: «Аполлон», 1912; М.: Искусство, 1994
 Рецензии в газете «Последние Новости» — см. полное собрание в: Revue des études slaves, Paris, LXIV/4, 1992, pp. 735—772
 Ритм в истории человечества.- «Ежегодник Императорских театров», № 3, 1912.
 Ритм в сценических искусствах. Доклад на Всероссийском съезде художников. — «Аполлон», СПб, 1912, № 3—4
 Ритм на сцене (доклад на съезде художников)
 Ритмическая гимнастика. — «Листки Курсов Ритмической Гимнастики», 1913, № 1, с. 17
 Ритмический институт — Вестник театра, 1920, № 64, с. 13 [подпись: С. В.]
 Русские имена в театральном деле. — «Русский Альманах» под ред. кн. Н. А. Оболенского и др., Париж, 1930, с. 140—145.
 Русский балет в Париже. — «Аполлон», № 6, 1914
 Czlowiek wyrazisty. — Warszawa, I. Rzepecki, 1920
 Сопоставление. — «Листки Курсов Ритмической гимнастики», 1914, № 6, с.26
 Старый медальон (повесть). — «Вестник Европы», № 12, СПб, 1894
 Статьи в журнале «Звено», Париж, с 1926 года
 Сценическая обстановка и человек. — «Ежегодник Императорских Театров», № 7, 1911
 Театральные наблюдения. — «Биржевые Ведомости», № 14607, СПб, 1915
 Фижмы (глава из Воспоминаний). — «Театральная жизнь», 1991, № 19—20
 Французский театральный сезон. — «Числа», 1932, № 6, с. 112
 Художественное наслаждение и художественное творчество. — СПб, 1892
 Художественные отклики. — СПб, «Аполлон», 1912
 Человек и ритм — «Аполлон», № 6, 1911
 Человек как материал искусства. — «Ежегодник Императорских Театров», СПб, № 4, 1911
 Человек на сцене. — «Аполлон», СПб, 1912

 А. На вечере Далькроза — «Речь», 1912, 21 января, N 20, с.7
 Г. А. [Г. Адамович]. Памяти кн. С. М. Волконского — «Последние Новости», № 6060, 28 октября, 1937, с. 1, 3
 Ю. Айхенвальд. Арестанты Малого театра — «Театральная жизнь» № 3, 1991, с. 26—27
 М. Алданов. Кн. Сергей Волконский. Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Родина. Два тома. «Медный всадник», Берлин 1923 год. — ж. «Современные записки», 1923, № 17, с. 483-4, Париж
 Н. Г. Александрова. Ритмическое воспитание. Доклад, принятый на Всесоюзном совещании Советов Физической Культуры — М., 1924
 А. Александрович. Записки певца. — New-York, издательство им. Чехова, 1955
 А. Я. Альтшуллер. Театр прославленных мастеров — Л.: «Искусство», 1968, с. 217
 Я. Апушкин. Дельсарт в России — «Экран», 1922, № 23, с. 9
 Т. Ахмеджанова — «Волконский необходим…» Очерк об одном эмигранте — «Театр» № 8, 1989, с. 151—156
 Она же. С. Волконский — контрасты судьбы — «Звезда Востока», № 9, 1989
 Н. М. Баженов. Выразительное чтение — Харьков, 1960
 А. Бахрах. Письма Марины Цветаевой. — «Мосты», № 6, 1961, Мюнхен, с. 339
 Бачелис Т. О Волконском [: послесловие] // Волконский С. М. Мои воспоминания: в 2 т. М.: Искусство, 1992. Т.2: Родина. С.357—382.
 А. Бенуа. Воспоминания о кн. С. М. Волконском — «Последние Новости», N 6076, 13 ноября 1937, с.4
 Он же, Мои воспоминания в пяти книгах. — М., «Наука», 1993. Кн. I, II
 без автора. С. М. Волконский — Большая советская энциклопедия, т. 12, с. 738, М., 1928
 без автора. И. А. Всеволжский и кн. С. М. Волконский. — «Нива», 1899, № 35, с.673.
 без автора. «Жизнь искусства», № 739—741, 1921, с. 2
 без автора. Князь Сергей Волконский. «Воспоминания. Родина». Изд. «Медный Всадник», Ревель — Берлин, 1922 год. — «Последние Новости», 1923, 20 января, № 844
 без автора. Кончина кн. С. М. Волконского — «Жизнь искусства» N 118, Пг, 1919, с.3
 без автора. Первый выпуск в институте Ритмического воспитания — «Вестник театра», N 51, 1920, с. 7
 без автора. Успехи ритмической гимнастики — «Аполлон», апрель 1913, № 4, с. 47—48
 Н.Берберова. Железная женщина. — М., 1991, с. 25—26
 Она же. Курсив мой. Автобиография. — Мюнхен, 1972
 Б. В. Бибиков. Отслужить Станиславскому. Воспоминания — «Памир» № 1, 1987, с. 74, 76
 R. C. Beachem, Appia, Jaques-Dalcroze and Hellerau — NTQ, v. 1, № 2—3, 1985
 С. Бирман. Путь актрисы — М., ВТО, 1962, с. 61—63
 C. Bommeli, Vera Griner — Le Rythme, Geneve, bull. 8—9, 1990—1991, p. 24—25
 М. Борисоглебский (сост.). Материалы по истории русского балета — Л., 1939, т. 2, с. 50—51, 104—115, 300
 А. К. Бороздин. Русский лектор в Америке — «Исторический Вестник», СПб, 1897, том 69, с.532
 Н. Д. Волков, Театральные вечера (воспоминания о театрах Москвы 20—30-х годов) — М., «Искусство», 1966, с. 24
 Кн. Е. Г. Волконская. Род князей Волконских — СПб, 1900, с. 767
 Кн. С. А. Волконская. Горе побежденным. Воспоминания. — Париж, 1933
 См. также: Princess Peter Volkonsky. The Way of Bitterness. Soviet Russia, 1920. — London, 1931
 Волконский, кн. Сергей Михайлович — Брокгауз и Ефрон, Новый энциклопедический словарь, т. 11, с. 416
 Волконский Сергей Михайлович — М.: Большая советская энциклопедия, 1928, т. 12, с. 738
 Князь Сергей Михайлович Волконский. — Ежегодник Императорских театров, СПб, 1901—1902, с. 315—317
 П. П. Гайдебуров. Над могилой Сергея Волконского — «Записки Передвижного Общедоступного театра», вып. 20, апрель 1919, Пг, с. 3-4
 П. П. Гнедич. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918 — Л.: «Прибой», 1929, с. 247, 251—252, 273—274
 В. А. Гринер. Воспоминания. Фрагменты из книги — «Советский балет», М., № 6, 1991
 Она же. Мои воспоминания о С. М. Волконском — «Минувшее», исторический альманах, № 10, 1990, Париж, с. 330—340
 Она же и М. Трофимова. Ритмика Далькроза и свободный танец в России в 20-х гг., «Мнемозина», М., «ГИТИС», 1996, с.124
 Н. В. Дризен. 40 лет театра. Воспоминания. 1875—1915 — Пг., [1917], с. 16, 85—93
 Евреинов Н. Далькроз и его школа // Театр и искусство. 1912. № 5. C. 107—108.
 Ежегодник Императорских театров. Князь Сергей Михайлович Волконский — СПб, 190—1902, с.315-317
 А. Ежов. Кн. Сергей Волконский. «Последний день». _"Медный всадник", Берлин, 1925. — 546 с — «Студенческие годы», Прага, 1925, N 19, с.33-34
 М. И. Жаров, Жизнь, театр, кино. Воспоминания. — М., 1967, с.107-108
 Н. В. Зейфман. Источники по истории правительственной политики в области образования в 1880-х годах и материалы по истории декабризма. (Архив М. С. Волконского) — В сб.: ГБЛ. Записки отдела рукописей, вып. 33. М., «Книга», 1972, с.5-36
 Д. И. Золотницкий. Зори театрального октября — Л.: «Искусство», 1976, с. 291, 355—357
 Arnold L. Haskell. Diaghileff. His artistic and private life. — NY, 1935
 Владислав Иванов. Русские сезоны театра Габима. — М.: «Артист. Режиссёр. Театр». 1999
 Т. Карсавина. Театральная улица — Л.: «Искусство», 1971, с. 94—96, 106—107
 В. Киселев. С. М. Волконский — энциклопедия «Балет», М., СЭ, 1981, с. 129
 П. Кичеев. Добрый почин — «Русское слово», М., 1899, № 225, 16 августа, с.3
 Князь Сергей Михайлович Волконский — «Новое время», 1901, № 9076, 12 июня, с. 1—2
 Е. Кончин. Возвращение декабристов — «Советская культура», 1990, 19 мая, с. 16
 Он же, Приключения «Музея декабристов». — «Турист», 1990, № 12, с. 20—21, илл. на с. 24—25.
 А. Коптяев. Вечер ритмической красоты (Ж.Далькроз и его ученицы) — «Биржевые ведомости», веч. выпуск, 1912, 21 января, N 12747, с.5
 Он же. Ритм и красота (демонстрация Института Ритма) — «Жизнь искусства», N 818, 1921, с.2
 Е. Б. Коркина. Об архиве Марины Цветаевой — В сб.: Встречи с прошлым, Сб. мат. ЦГАЛИ, вып. 4, М., «СР», 1982, с. 430, 432—433, 439
 Константин Коровин вспоминает… — М., «Искусство», 1971, с. 61, 195, 499, 510, 568, 570, 765
 И. Кудрова. Последние годы чужбины. Марина Цветаева. Ванв — Париж, 1937—1939 — «Новый мир», № 3, 1989, с. 217
 Матильда Кшесинская. Воспоминания — М., 1992. См. также: М. Ф. Кшесинская. Воспоминания заслуженной артистки Императорских театров М. Ф. Кшесинской (светл. княгини Романовской-Красинской), машинопись 1957, Париж; Matilda Kshessinskaya. Dancing in Petersburg — London, 1960, 1973; Souveniers de la Kshessinskaya. — Paris, 1960.
 La-mi. Лекция кн. С. М. Волконского «Ритм в сценических искусствах» (Зал Тенишевского училища, 8-го января) — «Студия», № 15, 1912, с. 12.
 Левинсон А.. Старый и новый балет. Пг.: Свободное искусство, [? 1917 ].
 Левинсон А. «1914»: Аллегорическое действие князя С. М. Волконского // Аполлон. 1915. № 1. C. 67—69.
 В. Лосская. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников — М., 1992
 Н. Львов, И. Максимов. Мастерство актёра — М., 1935, с. 298
 Светлана Макаренко. Сергей Михайлович Волконский
 С. Маковский. На Парнасе «Серебряного века». — Мюнхен, 1962.
 Он же. Портреты современников. — Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1955
 С. Мамонтов. Демонстрация Жака Далькроза — «Русское слово», 1912, 24 января, N 19, с.6
 F.J. Marker. Craig and Appia, a Decade of Friendship and Crisis, 1914—1924. — Essays theatre, v. 3, p. 69, 1985
 Н. В. Марков, Ф. О. Фишеров, И. Я. Блинов. Тезисы к сводному докладу «О системе С. М. Волконского» — 6 марта 1928 г., Комиссия Живого Слова при Литературной секции ГАХН, ЦГАЛИ, ф. 941, оп. 2, е/х 22
 F. Martin a.o. Emile Jaques-Dalcroze. L’Homme. Le Compositeur. Le createur de la Rythmique. — Neuchatel, 1965
 Вл. Масс. Роль пантомимы и ритмики в новом театре — «Вестник театра», № 69, 1920, с. 6
 С. Мельгунов. Кн. С. М. Волконский. «О декабристах по семейным воспоминаниям» — книгоиздательство Я.Поволоцкого, Париж. — «Современные Записки», 1925, № 23, с. 500—505, Париж.
 Эм. Миндлин. Необыкновенные собеседники — М., СП, 1968, с. 54, 56—61, 68
 Mrs. Seth French Engaged to Prince — New-York Times (NY), July 14, 1936, p. 23
 Лекция кн. С. М. Волконского — «Рампа и жизнь», № 46, 1910, 14 ноября, М., с.755
 «Новый Зритель», N 23, 1927, с. 11
 Об искусстве актёра. — «Театр», 1910, № 736, с. 9—10
 А. Е. Парнис, Р. Д. Тименчик. Программы «Бродячей собаки» — Памятники культуры, Новые открытия. 1983, М., с. 210.
 Потемкин. Мариинский театр. «1914». — «Театр и искусство», М., 1915, № 2, с. 22—23.
 Prince Wolkonsky Dies in Virginia — Times-Dispatch (Richmond, Va), Oct. 27, 1937, p. 6
 Prince Wolkonsky Is Dead in Virginia — New-York Times (NY), Oct. 26, 1937, p. 17
 З. Пунина, Ю. Харламов, Ритм (о системе Жака Далькроза и работе Отделения Ритма Института Сценических Искусств) — В сб.: Ритм и культура танца, Л., 1926, с.15, 32
 В. П. Россихина Н. Г. Александрова и ритмика Далькроза в нашей стране — В сб.: Из прошлого советской музыкальной культуры. Вып. 3. М., 1982, с. 244, 249
 А. Ростиславов. О театре и музыке на съезде художников. — «Театр и искусство», М., 1912, № 2, с. 33—34
 Русский литературный архив. П/р М.Карповича и Дм. Чижевского. Нью-Йорк, 1956. (Из писем Цветаевой Ю.Иваску)
 Ю.Сазонова (Слонимская). Памяти кн. С. М. Волконского — «Последние Новости», N 6111, 18 декабря 1937, с. 4
 В.Семеновский. Два сюжета — «Театр» № 9, 1981, с. 57
 Р.Симонов, Творческое наследие. — М., 1981, с. 99, 275
 Словарь сценических деятелей, вып.3, 1899, с. 19—20. Приложение к журналу «Театр и искусство», № 52, 1899.
 Вал. Смышляев, Постановка работ в театральных студиях — «Пролетарская культура», N 17-19, 1920, с.67
 Ипп. Соколов. Против. Ответ Н. Львову — «Эрмитаж», № 14, 1922, с. 9
 Вл. Соловьёв, Собрание сочинений, том 8 (1897—1900) — СПб, 1903, с. 62—65, 96—99
 Ф. Сологуб. Дрессированный пляс — «Театр и искусство», 1912, 25 ноября, № 48
 К. С. Станиславский. Собрание сочинений, т. VII, М., 1860, с. 500
 Г. Струве. Русская литература в изгнании. — Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1956, с.18, 186.
 В. Стуккей. Кн. С. М. Волконский (некролог) — «Журнал Содружества» № 11 (59), ноябрь 1937, Выборг, с. 5—7
 Е. Я. Суриц, Пластический и ритмопластический танец — «Советский балет», № 6, 1988, с. 47—49
 Swastica. О «ритмической гимнастике» проф. Далькроза — Ежегодник Императорских театров, 1911, вып. 2, с. 92—96
 «Театр и искусство», 1899, № 31, с. 533—534.
 В. А. Теляковский. Воспоминания — Л.—М., «Искусство», 1965, с. 36, 38—39
 D. Thompson. Another Sun, a play by Dorothy Thompson and Fritz Kortner. — New York, 1940, typewritten. [Премьера сост. 23 фев. 1940 в Национальном театре Нью-Йорка]
 М. Трофимова. Вспоминает князь Волконский — «Вечерняя Москва», 25 мая 1992
 Она же. Кн. С. М. Волконский — статья в энциклопедии «Русский Балет», М.: «Согласие», 1997 (онлайн)
 Она же. Князь театра — «Театральная жизнь», 1989, № 6, с. 25; № 18, с. 21—22
 Она же. Переписка кн. С. М. Волконского с Эндрью Диксоном Уайтом — Аспирантский сборник. Вып.5. М.: ГИИ, 2009.
 Она же. Последние дни кн. С. М. Волконского — «Театральная жизнь» № 20, 1991, с. 31
 Она же. Ритмика и балет. Педагогическая деятельность кн. Сергея Михайловича Волконского в России 1920-х годов. Пермский ежегодник-95 «Хореография», Пермь, «Арабеск», 1995, с. 80
 Она же. Современница (вступительная статья к воспоминаниям В. А. Гринер) — «Советский балет», № 5, 1991
 Она же. Сто лет Прекрасной Даме (к 100-летию В. А. Гринер) — «Вечерняя Москва», 5 апреля 1990, с. 4; републиковано в: Le Rythme, Geneve, bull. 8—9, 1990—1991, p. 22-24
 Она же. Теоретическое наследие Сергея Волконского. — «Балет», 2000, июль — октябрь, (№ 108), с. 58—60.
 Marija Trofimova. Кн. С. М. Волконский — театральный критик газеты Последние Новости. (Вступительная статья и Полное собрание рецензий, опубликованных в газете). — Revue des études slaves, Paris, LXIV/4, 1992, p. 735—772.
 А. Турков. Дверь приоткрыта — входи! — «Известия», 3 июня 1992, с. 7
 А. Усов. Краткий исторический очерк 1917—1928 (ГИМДР — ГИТИС — ЦЕТЕТИС) — В кн.: Пятьдесят лет театральной школы, 1878—1928. Сборник. М., 1929, с. 29
 Ф. Панихида по кн. С. М. Волконском. — «Последние Новости», 1937, 1 ноября, понедельник, № 6064, с. 3.
 М. М. Фокин. Против течения — Л.—М.: «Искусство», 1962, с. 122
 М.Цветаева. Кедр. Апология. (О книге Волконского «Родина») — В кн.: С. М. Волконский. Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Родина. — М.: «Искусство», в двух томах, 1992
 М.Цветаева. Неизданные письма Под общей редакцией проф. Г. Струве и Н. Струве. YMCA-Press, Paris. 1972
 «Церковный Вестник», № 40, 42, 49, 1893
 М. А. Чехов. Литературное наследие, воспоминания, письма…, М., 1986, т. 1, с. 240
 В. Швейцер. Быт и бытие Марины Цветаевой. — М., 1992
 Н. Е. Шереметьевская, Танец на эстраде — М., 1985, с. 49
 Л. М. Шихматов. От студии к театру — М., ВТО, 1970, с. 80—81
 Ю. Э. [Энгель]. Ритмическая гимнастика — «Русские ведомости», 1912, № 19, 24 января, с. 5
 Юбилейный сборник газеты «Последние Новости». 1920—1930 — Париж, 1930
 Ю. М. Юрьев. Записки. — Л.—М.: «Искусство», в 2-х томах, 1963
 Я. Кн. Сергей Волконский. Художественное наслаждение и художественное творчество. СПб, 1892. — «Русское богатство», СПб, август 1892, № 8, с. 26—29
 М. Б. Ямпольский. Эксперименты Кулешова и новая антропология актёра. — Сб. Ноосфера и художественное творчество, М., 1991, с. 183—199

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Ритмическая гимнастика
Сергей Михайлович
Выпускники Ларинской гимназии
Балетные критики по алфавиту
Русские эмигранты первой волны в Италии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья